Elena Chiriac () este multiplă campioană națională la Taekwondo, prezentatoare și model, iar în prezent studiază actoria la un colegiu din Londra.

Este fiica jurnalistului Romeo Chiriac, care a condus redacția sport a agenției Mediafax timp de 20 de ani.

Este finalista show-ului Ferma Vedetelor 2020, dupa ce în finala a concurat împotriva actorului Augustin Viziru. La inceputul anului 2022, Elena a acceptat provocarea show-ului de televiziune Survivor România, unde este finalistă și ia locul 2, după ce a concurat pentru locul 1 cu Alex Delea.

Biografie 
Născută și crescută în București, România, Elena studiază acum în Anglia, acolo unde locuiește împreuna cu mama ei.

Note

Legături externe 
 Elena Chiriac pe Instagram
 Elena Chiriac pe Facebook
 Elena Chiriac pe TikTok
 Elena Chiriac pe YouTube

Nașteri în 2002
Bucureșteni
Sportivi români în viață
Practicanți de taekwondo